1-е Мая — название населённых пунктов:
 1 мая — см. Первое мая (праздник).

Казахстан 
 1-е Мая — до 1990-х годов название села Жогаргы Егинсу Урджарского района Восточно-Казахстанской области.
 1-е Мая — до 1999 года название села Мамыр Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

Киргизия 
 1-е мая — село Ат-Башинского района Нарынской области Киргизии.

Россия 
 1-е Мая — хутор в Костромском районе Костромской области.
 1-е Мая — посёлок в Спасском районе Рязанской области.
 1-е Мая — посёлок в Конаковском районе Тверской области.

См. также 
 Первое Мая
 1 Мамыр